Aherahu, île d'Estonie ;
 Aherahu, autre île d'Estonie.